В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Яна Новотна (фінал)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)

 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1991